Денис Стасюк: Стасюк, Денис Иванович (1919 — после 1998) — Герой Социалистического Труда.
 Стасюк, Денис Николаевич (род. 1985) — российский хоккеист.